August Wilhelmi oder August Wilhelmj ist der Name folgender Personen:

* August Wilhelmi (1770–1810), deutscher Schriftsteller, Arzt und Übersetzer, siehe August Wilhelm Meyer
 August Wilhelmj (1845–1908), deutscher Violinist
 August Anton Heinrich Wilhelmi (vor 1798–nach 1809), deutscher bildender Künstler und Gold- und Silberarbeiter